Юна — многозначный термин:
 Юна — имя.
 Юна — город в Австралии.
 Юна — персонаж серии игр Final Fantasy.
 Юна Ито — американская j-pop певица.
 Юна — Казанская инди-рок группа.
 Юна Кагэсаки — японская мангака.
 Им Юна (род.1990) — южнокорейская певица, участница группы SNSD/Girls’Generation
 Шин Юна (род.2003) — южнокорейская певица, участница группы Itzy
 ЮНА — Югославская народная армия.

Реки
 Юна (приток Бичи) — река в Омской области.
 Юна (приток Туя) — река в Омской области.
 Юна — река в Доминиканской Республике.

См. также 
 YUNA

Примечания